Разго́н — действие по значению глагола «разогнать». Кроме того, термин «разгон» может означать:

 Разгон облаков — физико-химическое воздействие на облака с целью вызвать выпадение осадков из облаков или рассеяние облаков без выпадения осадков.

Топоним:
 Разгон — деревня, Любытинский район, Новгородская область.
 Разгон — посёлок при железнодорожной станции, Тайшетский район, Иркутская область.

Фамилия:
Еврейская фамилия, являющаяся ивритской аббревиатурой от «раввин Саадия Гаон» (вариант: Розгон).
 Разгон, Аврам Моисеевич (1920—1989) — советский историк.
 Разгон, Анатолий Израилевич (род. 1930) — советский историк.
 
 Разгон, Лев Эммануилович (1908—1999) — русский писатель, мемуарист и правозащитник.

Прочее:
 Тепловой разгон аккумулятора — катастрофический перегрев аккумуляторов, частный случай положительной обратной связи.
 Разгон компьютеров — повышение быстродействия компонентов компьютера за счёт эксплуатации их в форсированных (нештатных) режимах работы.
 Разгон набора в типографике — способ увеличить объём издания средствами набора и вёрстки, без изменения текста (к примеру, путём увеличения размера пробелов между словами).

См. также 
 Разгонный блок — средство выведения космического аппарата, предназначенное для перемещения выводимых полезных грузов с опорной орбиты на целевую орбиту или направления их на отлетные и межпланетные траектории.
 Разгонщик шпал — путевой инструмент для перегонки по меткам деревянных и железобетонных шпал.
 «Разгоняем танцульку» () — польский короткометражный фильм 1957 года.
 Ускорение (значения) — синоним одного из значений слова «разгон».

Примечания